Arnošt I. Sasko-Altenburský (16. září 1826 – 7. února 1908 byl sasko-altenburským vévodou.
Arnošt se narodil jako nejstarší syn Jiřího Sasko-Altenburského a Marie Luisy Meklenbursko-Zvěřínské. Po otcově smrti v roce 1853 se stal sasko-altenburským vévodou. Měl uzavřenou povahu.

Manželství 
Arnošt se 28. dubna 1853 v Dessau oženil s Anežkou Anhaltsko-Desavskou, sestrou Fridricha I. Anhaltského.

Arnošt měl s Anežkou dvě děti:

 1. Marie Sasko-Altenburská (2. 8. 1854 Eisenberg – 8. 10. 1898 Kamieniec Ząbkowicki)
 ⚭ 1873 Albrecht Pruský (8. 5. 1837 Berlín – 13. 9. 1906 Kamieniec Ząbkowicki), pruský princ, polní maršál, velmistr řádu johanitů
 2. Jiří Leopold Arnošt Josef Alexander Fridrich Ludvík Johan Albrecht (1. 2. 1856 Altenburg – 29. 2. 1856 tamtéž)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 16. září
Narození v roce 1826
Úmrtí 7. února
Úmrtí v roce 1908
Úmrtí v Altenburgu
Wettinové
Muži
Sasko-altenburští vévodové
Sasko-Hildburghausenští
Protestantští panovníci